Osoby o tym nazwisku:
 Maciej Brzoska – aktor teatralny, telewizyjny i filmowy
 Sławomir Brzoska – polski artysta współczesny, performer, podróżnik
 Wojciech Brzoska – polski poeta
 Zbigniew Brzoska – polski naukowiec, żołnierz AK